Canobbio ist der Name folgender Orte
 Canobbio, eine politische Gemeinde im Tessin (Schweiz)

Canobbio ist der Familienname von:
 Agustín Canobbio (* 1998), uruguayischer Fußballspieler
 Carlo Canobbio (1741–1822), italienischer Komponist und Geiger
 Carlos Canobbio (* 1982), uruguayischer Fußballspieler
 Fabián Canobbio (* 1980), uruguayischer Fußballspieler
 Osvaldo Canobbio (* 1973), uruguayischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Cannobio, eine Gemeinde in der italienischen Provinz Verbano-Cusio-Ossola